Língua natural (humana)
 Linguagem animal
 Linguagem de computador
 Linguagem de programação
 Língua de sinais (ou gestual)

Desambiguações de ciências